

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Achille Alexandre Joubert-Bonnaire (1814-1883), industriel et homme politique français ;
 Alexandre Auguste Joubert-Bonnaire (1785-1859), industriel et homme politique français ;
 Ambroise Jules Joubert-Bonnaire (1829-1890), industriel et homme politique français ;
 Éléonore Bonnaire (1843-1895), historienne française ;
 Erasme Bonnaire (1858-1918), médecin obstétricien et professeur à la Faculté de Médecine de Paris ;
 Félix Bonnaire (1766-1841), homme politique français ;
 Florestan Bonnaire (1803-1878), homme politique français ;
 Jean-Gérard Bonnaire (1769-1816), général français ;
 Jean-Paul Bonnaire (1943-2013), acteur français ;
 Joseph Bonnaire (1842-1910), rosiériste français ;
 Julien Bonnaire (1978-), rugbyman français ;
 Louis Bonnaire (1751-1807), général français ;
 Louis-Désiré-Joseph Bonnaire (1750-1795), homme politique français ;
 Olivier Bonnaire (1983-), cycliste français ;
 Sandrine Bonnaire (1967-), actrice et réalisatrice française ;
 Famille Joubert-Bonnaire, famille d'industriels et d'hommes politiques français.